mini|120px| Sluiskil
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2010 fand vom 20. bis 24. Oktober in der niederländischen Billard-Hochburg Sluiskil (Gemeinde Terneuzen, Provinz Zeeland) statt. Damit fanden in den Niederlanden neun Dreiband Weltmeisterschaften statt.

Geschichte 
Der Spanier Daniel Sánchez gewann die Dreiband-Weltmeisterschaft der Rekorde. Er selbst stellte bei seinem dritten Titel aber keinen Rekord auf. Einen neuen Durchschnittsrekord (GD) mit 2,122 bei Weltmeisterschaften stellte der Schwede Torbjörn Blomdahl auf. Einen neuen besten Einzeldurchschnitt (BED) bei Weltmeisterschaften erzielte der Niederländer Dick Jaspers mit 4,363. Als erster beendete der Belgier Eddy Merckx einen Satz in einer Aufnahme bei einer Weltmeisterschaft. Außerdem wurde mit 1,417 der beste Turnierdurchschnitt aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft erzielt.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 48 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Allgemeine Informationen 

Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 2. Februar 2009). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen, die Erstplatzierten kamen ins Viertelfinale.

Teilnahmegebühr:
 200 € – equivalent in US $ = ~250 $ (Stand: Juni 2012)

Aufwandsentschädigung:
 Kontinentalspieler: 500 €
 Interkontinentalspieler: 700 €

Die Spielfolge war:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wurde wie folgt:
 Match Points (MP)
 Satzverhältnis (SV)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)
Zeitregulierung

 50 Sekunden je Stoß
 nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt
 Ein (1) Time-out je Satz innerhalb der 50 Sekunden ist möglich, neues Zeitlimit: 100 Sekunden

Nachstoß
 Qualifikationsrunde: Ja
 Finalrunde: Nein

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Spiele und Ergebnisse – Teil 1 auf Kozoom.com
 Spiele und Ergebnisse – Teil 2 auf Kozoom.com
 Abschlusstabelle auf Kozoom.com

Einzelnachweise 

2010
Karambolageveranstaltung 2010
Billardturnier in Terneuzen